Bentrup ist der Name folgender Orte:
 Bentrup (Barntrup), Weiler der Stadt Barntrup im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Bentrup (Detmold), Ortsteil der Stadt Detmold im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Meyer zu Bentrup, Hof mit mehreren historischen Gebäuden im Bielefelder Stadtteil Brönninghausen

Bentrup ist der Name folgender Personen:
 Erich Bentrup (1891–1968), deutscher Architekt und Grafiker
 Hans-Dieter Bentrup (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Hans-Hermann Bentrup (* 1937), Staatssekretär a. D.